«São Jorge» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Brasil 
 São Jorge, municipio del estado de Río Grande del Sur.
 São Jorge d'Oeste, municipio del estado de Paraná.
 São Jorge do Ivaí, municipio del estado de Paraná.

en Portugal 
 São Jorge, freguesia del municipio de Arcos de Valdevez.
 São Jorge, freguesia del municipio de Santana.
 São Jorge da Beira, freguesia del municipio de Covilhã.
 São Jorge de Arroios, freguesia del municipio de Lisboa.
 São Jorge de Selho, freguesia del municipio de Guimarães.
 São Jorge de Vizela, freguesia del municipio de Felgueiras.

Geografía

en Portugal 
 Isla de São Jorge, Azores.